De DFB-Pokal 1969/70 was de 26e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 3 januari 1970 en de finale werd gespeeld op 29 augustus 1970. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden 34 wedstrijden gespeeld. Kickers Offenbach won de finale tegen FC Köln met 2-1. In de finale waren 50.000 toeschouwers en de wedstrijd werd gefloten door Gerhard Schulenburg. De wedstrijd werd gespeeld in het Niedersachsenstadion bij Hannover.

Eerste ronde 

 Beslissingswedstrijd

Achtste finale 

 Beslissingswedstrijden

Ook de beslissingswedstrijd eindigde na verlenging in gelijkspel. Aachen won na loting.

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Bekervoetbal 1969/70
DFB-Pokal naar seizoen